Hufschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Hufschmidt (* 1935), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Hörspielsprecher und Rezitator
 Markus Hufschmidt (* 1958), deutscher Flötist 
 Stefan Hufschmidt (* 1960), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Autor
 Thomas Hufschmidt (* 1955), deutscher Jazzpianist und Komponist
 Wolfgang Hufschmidt (1934–2018), deutscher Kirchenmusiker, Komponist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hufschmid
 Hufschmied
 Hubschmid